Kyrle ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Kyrle (1854–1922), österreichischer Politiker
 Georg Kyrle (1887–1937), österreichischer Prähistoriker und Speläologe
 Johannes Kyrle (1948–2018), österreichischer Botschafter
 Josef Kyrle (1880–1926), österreichischer Dermatologe
 Martha Kyrle (1917–2017), österreichische Medizinerin
 Paul Kyrle (1914–1979), österreichischer Mediziner und Hochschullehrer
 Paul Alexander Kyrle (* 1956), österreichischer Mediziner und Hochschullehrer, Sohn von Paul Kyrle

Siehe auch:

 Kürle